Дворянское — название населённых пунктов в России:

 Дворянское — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Дворянское — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
Дворянское — до 1928 г. название села Верхнее Свияжское в Кузоватовском районе Ульяновской области.

См. также 
 Дворянское гнездо
 Дворянское собрание